Kotélnikovo (Volgograd), ciutat de la província de Volgograd, a Rússia
 Kotélnikovo (Kursk), poble de la província de Kursk, a Rússia